Эно́ (, , , немецкое название (часто используемое в русскоязычной исторической литературе) — Геннегау, ) — одна из десяти провинций Бельгии и одна из пяти валлонских провинций. Граничит с Западной Фландрией, Восточной Фландрией, Фламандским Брабантом, Валлонским Брабантом, провинцией Намюр и Францией. Административный центр — город Монс.

Основные данные 
 Площадь: 3786 км².
 Важнейшие реки: Шельда, Дандр, Самбра.
 Население: 1 309 880 чел. (2010).

Административное деление 

Провинция делится на 7 округов. Состоит из 69 коммун.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт